The Brass Bottle (litt. « la bouteille en laiton ») est un roman de l'écrivain britannique Thomas Anstey Guthrie paru en 1900 sous le pseudonyme de F. Anstey. Il a inspiré plusieurs films :
 The Brass Bottle, film américain muet de Sidney Morgan sorti en 1914 ;
 The Brass Bottle, en français La Bouteille enchantée, film américain muet de Maurice Tourneur sorti en 1923 ;
 The Brass Bottle, en français Le Retour d'Aladin, film américain de Harry Keller sorti en 1964.